Ранчо Бланко има више значења:

 Ранчо Бланко (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Бланко (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко (Кваутемок, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко, Атилано Родригез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко, Ел Куахо (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Бланко (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Кваутемок, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко, Пинос Алтос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко, Ранчо ла Флор (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко, Сан Игнасио (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Сан Франсиско де Борха), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бланко (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Бланко (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Бланко, Анхелес Кустодиос (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Бланко (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Бланко, Ла Круз (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Бланко (Сантијаго Мататлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Бланко (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Бланко (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Бланко (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо Бланко, Лос Суарез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Бланко (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ранчо Бланко (Атлзајанка), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Бланко (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Бланко, Ел Оасис (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Бланко (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Бланко (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Бланко (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику